Ning-ťin je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Ning-ťin (Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej;
 Ning-ťin (Šan-tung) – okres v městské prefektuře Te-čou v provincii Šan-tung.